
Termin -{PKB}- ima više značenja:

 
 Konstanta disocijacije kiseline, -{pKb}-
 Proteinska kinaza B, enzim